Bundestagswahlkreis 95 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Köln III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Köln II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bottrop – Recklinghausen IV (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Münster (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Steinfurt – Tecklenburg (1949 bis 1961)